Platonisch ist vom griechischen Philosophen Platon abgeleitet und bedeutet so viel wie „zur Philosophie Platons gehörend“ oder „auf der Philosophie Platons beruhend“.

Verwendungsbeispiele 
 Unter einer platonischen Liebe versteht man eine rein geistige oder seelische, also nicht körperliche Beziehung zwischen zwei Menschen.
 In der Mathematik beschreibt ein platonischer Körper einen Körper, der von kongruenten regelmäßigen Polygonen derselben Seitenzahl begrenzt ist und dessen sämtliche Eckpunkte dieselbe Kantenzahl haben.
 In der Chemie bezeichnen platonische Kohlenwasserstoffe gesättigte Kohlenwasserstoffe, deren Kohlenstoffgerüste die geometrischen Strukturen platonischer Körper besitzen.
 In der Astronomie bezeichnet ein Platonisches Jahr die Präzessionsperiode von etwa 25.800 Jahren.

Weblinks 

Platon